Tédio, um sentimento humano descrito como um estado de falta de estímulo, ou do presenciamento de uma ação ou estado repetitivo.
Música
Tédio (álbum), primeiro álbum da banda de Rock brasileira Biquini Cavadão gravado em 1985.
Tédio Boys, uma banda originária de Coimbra.

Desambiguação